Kèra peut désigner :
 Kèra, la commune rurale située dans le département de Bassi au Burkina Faso
 Kèra-Douré, la commune rurale située dans le département de Bassi au Burkina Faso
 Kèra, la localité située dans le département de Yaba au Burkina Faso